Margheritesi – abitanti di Santa Margherita di Belice
Margheritesi – abitanti di Santa Margherita di Staffora